Liam Watts, né le  à Featherstone (Angleterre), est un joueur de rugby à XIII anglais évoluant au poste de troisième ligne ou de pilier dans les années 2000 et 2010. Il fait ses débuts professionnels avec Hull KR en Super League en 2008. il rejoint en 2012 Hull FC avec lequel il remporte la Challenge Cup en 2016 et 2017. En 2019, il rejoint Castleford.

Biographie

Palmarès

Collectif:
 Vainqueur de la Challenge Cup : 2016 et 2017 (Hull FC).
 Finaliste de la Challenge Cup : 2013 (Hull FC) et 2021 (Castleford)..

Individuel :
 Nommé dans l'équipe de la Super League : 2019 (Castleford).

En club

Statistiques

Lien externe

 

Joueur anglais de rugby à XIII
Naissance en juillet 1990